Mecana ima više značenja:
 Mecana (Firenca)
 Mecana (Luka)
 Mecana (Salerno)
 Mecana
 Mecana (Udine)